Jakuschkin ist der Familienname von:

 Iwan Dmitrijewitsch Jakuschkin (1794–1857), russischer Hauptmann und Dekabrist 
 Pawel Iwanowitsch Jakuschkin (1822–1872), russischer Schriftsteller, ethnographischer Philologe und Anthropologe
 Wjatscheslaw Jewgenjewitsch Jakuschkin (1856–1912), russischer Historiker